Tanabe kan syfta på:

Platser 
 Tanabe, Wakayama - en stad i Wakayama prefektur, Japan
 Kyōtanabe - en stad i Kyoto prefektur, Japan, som tidigare hette Tanabe

Personer 
 Chikara Tanabe - en japansk brottare
 Kazuhiko Tanabe - en japansk fotbollsspelare
 Keisuke Tanabe - en japansk fotbollsspelare
 Kensuke Tanabe - en japansk speldesigner
 Kiyoshi Tanabe - en japansk brottare
 Ryōta Tanabe - en japansk fotbollsspelare
 Sadayoshi Tanabe - en japansk bibliograf
 Sōtan Tanabe - en japansk fotbollsspelare
 Yoko Tanabe - en japansk judoutövare